Elsinore est le nom anglais de la ville danoise d'Elseneur. Elle a donné son nom à plusieurs lieux aux États-Unis :
 Elsinore, une municipalité de l'Utah ;
 Lac Elsinore, un lac artificiel en Californie du Sud ;
 Lake Elsinore, une ville en Californie du Sud, nommée d'après le lac ;
 l', un monument historique de Cincinnati ;
 le , un monument historique de Salem (Oregon) ;
 Elsinore, une ville danoise.